Acervus ():

  — род грибов семейства пиронемовых.
 «Плешивый силлогизм» (Acervus) — софизм, приписываемый Зенону Элеатскому, заключается в мнимом мысленном противоречии между целым и мельчайшими его частями, например: выпадение одного волоса не делает плеши, двух волос также и т. д., сколько бы ни выпало волос, плеши не будет; или падение одного зерна не производит шума; двух-трёх зёрен также, падение всей кучи зёрен также не создаст шума.

См. также 
 Апории Зенона
 Парадокс кучи

Примечания 

Латинские термины